Sam et Sally peut désigner :
 Sam et Sally, série de romans policiers écrits par M. G. Braun ;
 Sam et Sally, série de bandes dessinées reprenant les personnages de la série romanesque ;
 Sam et Sally, série télévisée reprenant les personnages de la série romanesque.

Homonymie de titre